molinillo, konyhai eszköz

 Mexikó
Molinillo, település Veracruz államban, Las Minas közsében
 Spanyolország
Molinillo, község Kasztília és León autonóm közösségben, Salamanca tartományban